Градић Пејтон може бити:

 Телевизијска серија из 1957. године
 Градић Пејтон (филм), филм из 1959. године
 „Градић Пејтон“ занатски центар на Врачару у Београду